Bladgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bladgölen, Småland, sjö i Högsby kommun, 
Bladgölen, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn